Il doppio del Dubai Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Grant Connell e Patrick Galbraith erano i detentori del titolo, ma solo Connell ha partecipato in coppia con Byron Black.

Black e Connell hanno battuto in finale 6–0, 6–1 Karel Nováček e Jiří Novák.

Teste di serie
 Byron Black /  Grant Connell (campioni)
 Patrick McEnroe /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (primo turno)
 Stefan Edberg /  Petr Korda (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Dubai Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996